Vectra steht für:
 eine Computer Serie, siehe Hewlett-Packard
 ein Mittelklasse-Automobil von Opel, siehe Opel Vectra
 ein Ausgangsmaterial für Vectran, siehe Flüssigkristallpolymer